DGKG () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 3-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 791 амінокислот, а молекулярна маса — 89 124.

Кодований геном білок за функціями належить до трансфераз, кіназ. 
Задіяний у таких біологічних процесах як поліморфізм, альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з АТФ, нуклеотидами, іонами металів, іоном цинку, іоном кальцію. 
Локалізований у цитоплазмі, мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 3

Кінази